Salami peut désigner :

Politique 

 Tactique du salami : expression inventée dans le contexte de la Guerre froide consistant à diviser les adversaires non communistes pour les affaiblir et les éliminer, « tranche après tranche ».

Aliment 
 Salami : un type de saucisson de porc, originaire d'Italie.

Personnalités 

 Forough Salami-Dadkhah, née en 1966 (en Iran), femme politique française, vice-présidente chargée de l'Europe et de l'International au Conseil régional de Bretagne ;
 Hossein Salami (1960-), militaire iranien ;
 Khadija al-Salami, née en 1966, réalisatrice yéménite ;
 L.A Salami, musicien et chanteur de folk-rock anglais ;
 Minna Salami, née en 1978, journaliste finno-nigériane.